En Pologne, Karsy peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Karsy, un village dans le powiat de Konin 
 Karsy, un village dans le powiat de Pleszew 

dans la voïvodie de Łódź
 Karsy, un village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Karsy, un village 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Karsy, un village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Karsy, un village dans le powiat de Jędrzejów 
 Karsy, un village dans le powiat d'Opatów